

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 2 podstawowe 
 Adamówek – część wsi Świerzyny w woj. łódzkim, w pow. zduńskowolskim, w gminie Zapolice
 Adamówek – wieś w woj. mazowieckim, w pow. nowodworskim, w gminie Czosnów 
 Adamówek – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żyrardowskim, w gminie Mszczonów
 Adamówek – część wsi Russówek w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Żelazków
ponadto:
 Adamówek – część miasta Ozorków

Zobacz też 
 Adamek, Adamierz, Adamka, Adamki, Adamkówka, Adamowice, Adamowizna, Adamowo, Adamów, Adamówka, Adamów-Kolonia, Adampol, Adamy

Linki zewnętrzne